Untitled ("senza titolo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Untitled – versione alternativa del film Quasi famosi

Musica 
 (Untitled) – album dei The Byrds del 1970
 Untitled – pseudonimo dell'album Led Zeppelin IV (l'album non ha un titolo ufficiale)
 Untitled – singolo degli Smashing Pumpkins del 2001
 Untitled (How Could This Happen to Me?) – singolo dei Simple Plan del 2005
 Untitled – album dei Korn del 2007
 Untitled – album di Nas del 2008
 Untitled – album di R. Kelly del 2009
 Untitled – album degli Arashi del 2017
 [Untitled] – album dei mewithoutYou del 2018
 [Untitled] – EP dei mewithoutYou del 2018
 [Untitled] – disco dei Portico Quartet del 2018